Комиксы Аватар: Легенда об Аанге — продолжение одноименного анимационного телесериала, созданного Майклом Данте Димартино и Брайаном Кониецко.

Комиксы

«Забытые приключения» 
«Аватар: Легенда об Аанге — Забытые приключения» () — комиксы, ранее опубликованные в журнале Nickelodeon Magazine и идущих вместе с коллекцией DVD мультсериала. Сборник комиксов, который был опубликован 15 июня 2011 года, включал в себя двадцать восемь историй различных сценаристов и художников, многие из которых работали над оригинальным мультсериалом.

Графические романы 
Серия графических романов-трилогий, являющимися продолжением мультсериала.

Комиксы с Free Comic Book Day

Полные издания

Пояснения

Примечания

Ссылки 
 Dark Horse Comics

Аватар: Легенда об Аанге
Комиксы 2012 года
Комиксы по мотивам мультсериалов
Dark Horse Comics